L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Melbourne I se déroule du 4 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250. 

A noter: deux tournois de Melbourne WTA 250 se tiennent en parallèle la même semaine.

Faits marquants

Forfaits 
  Camila Giorgi, remplacée par  Lauren Davis
  Camila Osorio, remplacée par  Zheng Saisai
  Emma Raducanu, remplacée par  Elena-Gabriela Ruse
  Jil Teichmann, remplacée par  Maryna Zanevska

Lauréates 
La roumaine Simona Halep remporte son  WTA, le  depuis 2020, en dominant en finale la russe Veronika Kudermetova.
La paire américaine Asia Muhammad et Jessica Pegula   remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2022
Melbourne
Tennis en Australie en 2022
Tennis en janvier 2022